Ю́рий Цветко́в: Цветков, Юрий Владимирович (1929—2020) — российский материаловед, академик РАН.
 Цветков, Юрий Вячеславович (род. 1969) — российский поэт.
 Цветков, Юрий Дмитриевич (1933—2018) — российский специалист в области химической физики, академик РАН.
 Цветков, Юрий Николаевич (1941—2011) — белорусский кинорежиссёр.
 Фиалков, Юрий Яковлевич (также известен под псевдонимом Цветков; 1931—2002) — советский и украинский учёный-химик, писатель-фантаст.